Aploactinidae är en familj av fiskar. Aploactinidae ingår i ordningen kindpansrade fiskar, klassen strålfeniga fiskar, fylumet ryggsträngsdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Aploactinidae 47 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Kindpansrade fiskar
Aploactinidae